Voici la liste des planètes mineures numérotées de 217001 à 218000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 217001 à 218000

217001-217100

217101-217200

217201-217300

217301-217400

217401-217500

217501-217600

217601-217700

217701-217800

217801-217900

217901-218000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000